Bougas ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Bougas, britischer Überlebenstrainer
 Tasos Bougas (* 1943), griechischer Sänger
 Wayne Bougas, britischer Autor und Historiker